

Cinema
Il sergente e la signora (Christmas in Connecticut) – film statunitense del 1945 diretto da Peter Godfrey

Televisione
Eroe per famiglie (Christmas in Connecticut) – film per la televisione statunitense del 1992 diretto da Arnold Schwarzenegger
Christmas in Connecticut – episodio della serie antologica statunitense Lux Video Theatre trasmesso il 13 dicembre 1977